|-
| 4801 Ohře ||  || 22 octombrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4802 Khatchaturian ||  || 23 octombrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 4803 Birkle || 1989 XA || 1 decembrie 1989 || Chions || 
|-
| 4804 Pasteur ||  || 2 decembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 4805 Asteropaios ||  || 13 noiembrie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4806 Miho || 1990 YJ || 22 decembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 4807 Noboru || 1991 AO || 10 ianuarie 1991 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 4808 Ballaero || 1925 BA || 21 ianuarie 1925 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 4809 Robertball || 1928 RB || 5 septembrie 1928 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 4810 Ruslanova || 1972 GL || 14 aprilie 1972 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4811 Semashko ||  || 25 septembrie 1973 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4812 Hakuhou ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 4813 Terebizh ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4814 Casacci || 1978 RW || 1 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4815 Anders ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4816 Connelly || 1981 PK || 3 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4817 ||  || 27 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4818 Elgar || 1984 EM || 1 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4819 Gifford || 1985 KC || 24 mai 1985 ||  || , 
|-
| 4820 Fay || 1985 RZ || 15 septembrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4821 Bianucci ||  || 5 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 4822 Karge ||  || 4 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4823 Libenice ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4824 Stradonice ||  || 25 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4825 Ventura ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 4826 Wilhelms || 1988 JO || 11 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4827 Dares || 1988 QE || 17 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4828 Misenus || 1988 RV || 11 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4829 Sergestus ||  || 10 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4830 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4831 Baldwin ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 4832 Palinurus ||  || 12 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4833 Meges ||  || 8 ianuarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4834 Thoas ||  || 11 ianuarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4835 || 1989 BQ || 29 ianuarie 1989 || Tokushima || , 
|-
| 4836 Medon ||  || 2 februarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4837 Bickerton || 1989 ME || 30 iunie 1989 ||  || , 
|-
| 4838 Billmclaughlin || 1989 NJ || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4839 Daisetsuzan || 1989 QG || 25 august 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 4840 Otaynang || 1989 UY || 23 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 4841 Manjiro ||  || 28 octombrie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 4842 Atsushi || 1989 WK || 21 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 4843 Mégantic ||  || 28 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4844 Matsuyama ||  || 23 ianuarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 4845 Tsubetsu ||  || 5 martie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 4846 Tuthmosis || 6575 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4847 Amenhotep || 6787 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4848 Tutenchamun || 3233 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4849 Ardenne || 1936 QV || 17 august 1936 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 4850 Palestrina ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 4851 Vodopʹyanova ||  || 26 octombrie 1976 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 4852 Pamjones || 1977 JD || 15 mai 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4853 Marielukac || 1979 ML || 28 iunie 1979 ||  || 
|-
| 4854 Edscott ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4855 Tenpyou ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 4856 Seaborg || 1983 LJ || 11 iunie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4857 Altgamia || 1984 FM || 29 martie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4858 Vorobjov || 1985 UA || 23 octombrie 1985 || Palomar || 
|-
| 4859 Fraknoi ||  || 7 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4860 Gubbio || 1987 EP || 3 martie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4861 Nemirovskij ||  || 27 august 1987 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 4862 Loke ||  || 30 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 4863 Yasutani ||  || 13 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 4864 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4865 Sor || 1988 UJ || 18 octombrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 4866 Badillo ||  || 10 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 4867 Polites || 1989 SZ || 27 septembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4868 Knushevia ||  || 27 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4869 Piotrovsky ||  || 26 octombrie 1989 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4870 Shcherbanʹ ||  || 25 octombrie 1989 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4871 Riverside ||  || 24 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 4872 Grieg ||  || 25 decembrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 4873 Fukaya || 1990 EC || 4 martie 1990 ||  || 
|-
| 4874 Burke || 1991 AW || 12 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4875 Ingalls || 1991 DJ || 19 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 4876 Strabo || 1133 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4877 Humboldt || 5066 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4878 Gilhutton || 1968 OF || 18 iulie 1968 ||  || , 
|-
| 4879 Zykina || 1974 VG || 12 noiembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4880 Tovstonogov ||  || 14 octombrie 1975 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 4881 || 1975 XJ || 1 decembrie 1975 ||  || 
|-
| 4882 Divari ||  || 21 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4883 Korolirina ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4884 Bragaria ||  || 21 iulie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4885 Grange || 1980 LU || 10 iunie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4886 Kojima ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4887 Takihiroi ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4888 Doreen ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4889 Praetorius ||  || 19 octombrie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 4890 Shikanosima ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 4891 Blaga || 1984 GR || 4 aprilie 1984 ||  || 
|-
| 4892 Chrispollas ||  || 11 octombrie 1985 || Caussols || 
|-
| 4893 Seitter ||  || 9 august 1986 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 4894 Ask || 1986 RJ || 8 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 4895 Embla ||  || 13 octombrie 1986 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 4896 Tomoegozen || 1986 YA || 20 decembrie 1986 ||  || , T. Urata
|-
| 4897 Tomhamilton ||  || 22 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4898 Nishiizumi || 1988 FJ || 19 martie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4899 Candace || 1988 JU || 9 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 4900 Maymelou || 1988 ME || 16 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-